Cravant (Loiret)
 Cravant (Yonne)

Desambiguações de topônimos